Биринчи Лиг Birinci Lig (lit. First League) е най-силната футболна лига на Турска Република Северен Кипър. В нея участват 14 отбора.

История 
Биринчи Лиг е основана през 1955 г. в Никозия от 6 клуба:
 Баф Юлкю Юрду / * Baf Ülkü Yurdu
 Четинкая Тюрк / * Çetinkaya Türk
 Доган Тюрк Бирлиги / * Doğan Türk Birliği
 Генчлер Бирилги / * Gençler Birliği
 Генчлик Гюджю / * Gençlik Gücü
 Магуша Тюрк Гюджю /* Mağusa Türk Gücü

Участници в Биринчи Лиг за 2009 / 2010 г. 
 Бостанджъ Багджил / * Bostancı Bağcıl
 Джихангир / * Cihangir
 Четинкая Тюрк / * Çetinkaya Türk
 Дюзкая / * Düzkaya
 Гьонели / * Gönyeli
 Хамиткьой / * Hamitköy
 Искеле Генчлер Бирлиги / * İskele Gençler Birliği
 Кючюк Каймакли Тюрк / * Küçük Kaymaklı Türk
 Лапта Тюрк Бирлиги / * Lapta
 Магуша Тюрк Гюджю / * Mağusa Türk Gücü
 Озанкьой / * Ozanköy
 Татлашъ Халк Оджаги / * Tatlısu Halk Ocağı
 Тюрк Оджаги Лимасол / * Türk Ocağı Limasol
 Йени Бьогазъчъ / * Yeni Boğaziçi
 Йеникамъ Агделен / * Yenicami Ağdelen

Шампиони 

 1955-56 - Doğan Türk Birliği
 1956-57 - Doğan Türk Birliği
 1957-58 - Çetinkaya Türk
 1958-59 - Doğan Türk Birliği
 1959-60 - Çetinkaya Türk
 1960-61 - Çetinkaya Türk
 1961-62 - Çetinkaya Türk
 1962-63 - Küçük Kaymaklı Türk
 1963-64 – Прекъснато след 5 кръга
 1964-65 – няма шампионат
 1965-66 – няма шампионат
 1966-67 – няма шампионат
 1967-68 – няма шампионат
 1968-69 - Mağusa Türk Gücü
 1969-70 - Çetinkaya Türk
 1970-71 - Yenicami Ağdelen
 1971-72 - Gönyeli
 1972-73 - Yenicami Ağdelen
 1973-74 - Yenicami Ağdelen
 1974-75 – няма шампионат
 1975-76 - Yenicami Ağdelen
 1976-77 - Mağusa Türk Gücü
 1977-78 - Gönyeli
 1978-79 - Mağusa Türk Gücü
 1979-80 - Mağusa Türk Gücü
 1980-81 - Gönyeli
 1981-82 - Mağusa Türk Gücü
 1982-83 - Mağusa Türk Gücü
 1983-84 - Yenicami Ağdelen
 1984-85 - Küçük Kaymaklı Türk
 1985-86 - Küçük Kaymaklı Türk
 1986-87 – Baf Ülkü Yurdu
 1987-88 – Baf Ülkü Yurdu
 1988-89 – Baf Ülkü Yurdu
 1989-90 – Baf Ülkü Yurdu
 1990-91 - Doğan Türk Birliği
 1991-92 - Doğan Türk Birliği
 1992-93 - Gönyeli
 1993-94 - Doğan Türk Birliği
 1994-95 - Gönyeli
 1995-96 - Akıncılar
 1996-97 - Çetinkaya Türk
 1997-98 - Çetinkaya Türk
 1998-99 - Gönyeli
 1999-00 - Çetinkaya Türk
 2000-01 - Gönyeli
 2001-02 - Çetinkaya Türk
 2002-03 - Binatlı Yılmaz
 2003-04 - Çetinkaya Türk
 2004-05 - Çetinkaya Türk
 2005-06 - Mağusa Türk Gücü
 2006-07 - Çetinkaya Türk
 2007-08 – Gönyeli
 2008-09 – Gönyeli
 2009-10 – Çetinkaya Türk

Титли 
От основаването и през 1955 г., 9 различни клуба са били шампиони:
 Çetinkaya Türk – 13
 Gönyeli – 9
 Mağusa Türk Gücü – 7
 Doğan Türk Birliği – 6
 Yenicami Ağdelen – 5
 Baf Ülkü Yurdu – 4
 Küçük Kaymaklı Türk – 3
 Akıncılar – 1
 Binatlı Yılmaz – 1

Външни препратки 
 2007-08 results – RSSSF
 Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 

Футбол в Кипър
Спорт в Северен Кипър